Кубок Канады по кёрлингу 2014 () проводился в городе  (Альберта) c 3 по 7 декабря 2014 года как для мужских, так и для женских команд. Розыгрыш Кубка проводился в 11-й раз.

Победители турнира, кроме призовых сумм, получали автоматическую квалификацию для участия в следующем розыгрыше Кубка Канады в 2015, в очередном розыгрыше  2015 (в составе команды Северной Америки), а также в очередном Канадском олимпийском отборе по кёрлингу 2017.

Среди мужских команд победителями стала команда скипа Майка Макьюэна.

Среди женских команд победителями стала команда скипа Валери Свитинг.

Квалификация для участия в турнире 
В розыгрыше мужского и женского Кубков приняло участие 7 мужских и 7 женских команд. Автоматическую квалификацию в розыгрыш Кубка получили победители  и  чемпионатов Канады 2014 (соответственно, команды скипов Кевина Кюи и Рэйчел Хоман). Также автоматическую квалификацию получили победители предыдущего Кубка Канады 2012 (соответственно, команды скипов Джеффа Стоутона и Стефани Лоутон, которую на посту скипа заменяла Шерри Андерсон). Также в составе участников были команды, представлявшие Канаду в качестве её сборных на зимней Олимпиаде 2014 и каждая ставшая её чемпионом — команды Брэда Джейкобса и Дженнифер Джонс. Остальные 4 места в каждом из розыгрышей заполнили команды, занимающие, если не учитывать вышеуказанные команды, по результатам сезона 2013—2014 четыре лучших места в системе рейтингования канадских команд  ().

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: команда, занявшая 1-е место, проходит напрямую в финал, команды, занявшие в группе 2-е и 3-е место, играют в полуфинале за выход в финал.

Время начала матчей дано по UTC−7.

Мужчины

Команды 

(источник: )

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал. 6 декабря, 18:30

Финал. 7 декабря, 17:00

Итоговая классификация

Женщины

Команды 

(источник: )

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал. 6 декабря, 13:30

Финал. 7 декабря, 10:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Канады 2014
 Официальная газета турнира "The Morning Cup" (5 выпусков; PDF)
 The Morning Cup (выпуск 1; 3 декабря)
 The Morning Cup (выпуск 2; 4 декабря)
 The Morning Cup (выпуск 3; 5 декабря)
 The Morning Cup (выпуск 4; 6 декабря)
 The Morning Cup (выпуск 5; 7 декабря)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2014
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2014

2014
Спорт в Канаде в 2014 году
Спортивные соревнования в Альберте